Tara (metrologia) — diferença entre o peso bruto e o peso líquido
 Tara (budismo) — deidade do budismo
 Taara ou Tharapita — deus da mitologia estoniana
 Colina de Tara — aldeia na República da Irlanda
 United States of Tara — série de TV norte-americana
 Tara Chambler — personagem da série de televisão The Walking Dead
 Tara Hills — localidade da Califórnia

Desambiguações de prenomes
Desambiguações de topônimos